Molekulska formula -{C14H17N3O}- se može odnositi na:

 Frovatriptan
 YM-348